Список банків Ірландії — перелік кредитно-фінансових установ Ірландії.

Список 
 Центральний банк Ірландії
Allied Irish Banks
Банк Ірландії
Bank of Montreal Ireland
Barclays Bank Ireland
Citibank Europe
Dell Bank International
DePfa Bank
DZ Bank Ireland
EBS
Elavon Financial Services
Hewlett-Packard International Bank
Intesa Sanpaolo Bank Ireland
JP Morgan Bank (Ireland)
KBC Bank Ireland
Merrill Lynch International Bank
permanent tsb
Scotiabank (Ireland)
Ulster Bank Ireland
UniCredit Bank Ireland
Wells Fargo Bank International

Банки Ірландії
Списки:Ірландія